Менфо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16201.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 125 км южнее Пуатье, в 19 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 168 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 97 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 83 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 85,6 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 83 активных работали 75 человек (47 мужчин и 28 женщин), безработных было 8 (2 мужчины и 6 женщин). Среди 14 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Медар (XII век). Памятник истории с 1926 года
 Замок Барьер (XVII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта